

Famille Beaufort (maison de Lancastre) 

 Jean de Lancastre (1286-1317), seigneur de Beaufort, fils d'Edmond de Lancastre.
 Jean Beaufort (1371-1410),  comte de Somerset, fils de Jean de Gand.
 Jean Beaufort (1404-1444),  duc de Somerset, fils du précédent.
 Jean Beaufort (1441-1471), marquis de Dorset, neveu du précédent.

Famille de Beaufort (Savoie) 
 Jean de Beaufort, seigneur d'Héry, de Marthod, propriétaire du Château de Pierrecharve.
 Jeanne de Beaufort, fille du précédent, épouse en 1660 de François de Peysieu, seigneur de Salagine et de Villette, morte sans descendance.

Famille de Beaufort de Lesparre 
 Jean de Beaufort de Lesparre portait en 1775 un écu d'azur avec une fleur de lis d’or posée à dextre (à la droite de l’écu) et deux demi-fleurs de lis de même posées une au-dessus de l’autre à senestre (du côté gauche), (preuves pour l’Ecole militaire en 1775). Sa famille, connue du  siècle à fin  siècle, portait  aussi d'azur à trois étoiles d'or deux et une.

Autres 
 Jean Beaufort (1939-2000), ancien député du Finistère.